Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in der Demokratischen Republik Kongo:

Siehe auch 
 Liste der Berge

Quellen und Anmerkungen 

!Kongo, Demokratische Republik, Berge
!
Kongo, Demokratische Republik, Berge